Дики има више значења:
 Округ Дики (Северна Дакота)
 Дики (Северна Дакота)